La Maison Blanche, kasteel in Gent, België
 Maison Blanche (metrostation), metrostation in Parijs
 Maison Blanche (warenhuis), voormalige Amerikaanse warenhuisketen